Уль () — фамилия и топоним.

Фамилия 
Известные носители:
 Уль, Альфред (1909—1992) — австрийский композитор.
 Уль, Маттиас (род. 1970) — немецкий историк.
 Уль, Надя (род. 1972) — немецкая актриса.
 Уль, Оттокар (1931—2011) — австрийский архитектор.
 Уль, Петр (1941—2021) — чешский левый политик, диссидент и журналист.
 Уль, Режан (род. 1949) — канадский (франкофон) хоккеист.
 Уль, Юго (род. 1990) — канадский профессиональный шоссейный велогонщик.

Двойные фамилии:
 Зоннтаг-Уль, Эмми (1860—1913) — австрийская оперная певица (меццо-сопрано) и музыкальный педагог.

Топонимы 
 Уль — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы.